Trails End – film del 1925
Trails End – film del 1935 diretto da Albert Herman
Trails End – film del 1949 diretto da Lambert Hillyer